Vladímir Kuznetsov, diplomàtic rus.
 Vladímir Kuznetsov, atleta kazakhstaní.
 Vladímir Kuznetsov, atleta rus-soviètic.
 Vladímir Kuznetsov waterpolista rus.
 Vladímir Kuznetsov Atleta rus-soviètic
 Vladímir Mikhàilovitx Kuznetsov, ciclista rus-soviètic
 Vladímir Kuznetsov, locutor de ràdio rus conegut pel seu sobrenom Vovan.